Cross Purposes — семнадцатый студийный альбом британской рок-группы Black Sabbath, вышедший в 1994 году.

Об альбоме 

После ухода из группы Ронни Джеймса Дио и Винни Апписи в 1992 году Тони Айомми и Гизер Батлер начали готовить материал для нового альбома. Предполагалось, что он будет записан с участием Оззи Осборна. Однако переговоры по поводу возвращения Осборна затянулись. В результате в состав группы были приглашены вокалист Тони Мартин, уже певший в Black Sabbath, и новый ударник Бобби Рондинелли, ранее игравший в Rainbow и Blue Öyster Cult. Желая избежать конфликта c Осборном из-за прав на название группы, Тони Айомми и Гизер Батлер вначале предполагали выпустить альбом под своими именами как совместную работу, но в итоге диск был издан как альбом Black Sabbath.  
В поддержку альбома было проведено концертное турне. По его итогам был издан концертный альбом Cross Purposes Live и видеоальбом с одноименным названием на VHS .

Список композиций 
Авторы всех песен Тони Мартин, Тони Айомми и Гизер Батлер. Песня «Evil Eye» была написана Мартином, Айомми и Батлером совместно с Эдди ван Халеном, но об этом не было упомянуто на обложке.

Сторона А 
 «I Witness» — 4:56
 «Cross of Thorns» — 4:32
 «Psychophobia» — 3:15
 «Virtual Death» — 5:49
 «Immaculate Deception» — 4:15

Сторона Б 
 «Dying for Love» — 5:53
 «Back to Eden» — 3:57
 «The Hand That Rocks the Cradle» — 4:30
 «Cardinal Sin» — 4:21
 «Evil Eye» — 5:58

Бонус-трек 
На японской версии альбома добавлен бонус-трек:
<LI> «What’s the Use» — 3:03

Участники записи 
 Тони Мартин — вокал
 Тони Айомми — гитара
 Гизер Батлер — бас-гитара
 Бобби Рондинелли — ударные
 Джефф Николс — клавишные

Примечания

Ссылки 

Альбомы Black Sabbath
Альбомы I.R.S. Records
Видеоальбомы Black Sabbath